Venezuela
 Guarenas (grad), u saveznoj državi Miranda
 Guarenas (rijeka)